Confort moderne peut désigner:

Le Confort Moderne, un ensemble de salles (exposition, spectacle) situé à Poitiers
Confort moderne, un film de Dominique Choisy, datant de l'année 2000

Voir aussii